Елизавета София:

 Елизавета София Бранденбургская (1674—1748) — принцесса и маркграфиня Бранденбургская.
 Елизавета София Бранденбургская (1589—1629) — принцесса Бранденбургская, в замужестве княгиня Радзивилл и герцогиня Саксен-Лауэнбургская.
 Елизавета София Мекленбургская (1613—1676) — немецкая поэтесса и композитор.
 Елизавета София Саксен-Альтенбургская (1619—1680) — принцесса Саксен-Альтенбургская, в замужестве герцогиня Саксен-Готская.